Asisow ist der Familienname folgender Personen:
 Magomed Kurbanowitsch Asisow (* 1969), russischer Ringer
 Minneula Sinjatowitsch Asisow (* 1951), sowjetischer Hockeyspieler